Cet article recense les moulins à vent de la province de Frise, aux Pays-Bas.

Liste

Annexes

Liens internes 
 Liste des moulins à vent des Pays-Bas

Liens externes 
 

Frise
Bâtiment dans la province de Frise